
Февди́сты () — в старой Франции (то есть до революции 1789 г.) знатоки феодального права, заключавшегося в сборниках «кутюм» (традиционных законов), редакция которых относится ко второй половине XV и первой половине XVI веков.

Февдисты изучали феодальное право с практическими, большей частью, целями, комментируя его, согласуя с королевскими ордонансами и с «естественным правом» и облегчая тем самым пользование «кутюмами».

Некоторые из февдистов заслужили славу реформаторов; другие, наоборот, обнаруживали сильнейший консерватизм. Особенно в XVIII веке февдисты отличались резким консерватизмом, хотя среди них были и люди, подчинившиеся общему духу философии XVIII века.

Выдающиеся февдисты 
Одним из родоначальников февдистов был Бомануар, составивший во второй половине XIII века сочинение о бовезских кутюмах.

В XIV веке Jean d’Ableiges предпринял составление большого сборника обычного права Франции; в том же столетии жил , автор «Somme rurale».

Представителями антифеодального и феодального направлений в XVI веке были, главным образом, Шарль Дюмулен («Livre des fiefs», 1539) и д’Аржантре. В том же столетии выступили в качестве систематизаторов кутюмного права Гюи Кокиль («Institution au droit français») и Антуан Луазель («Institutes couttimières»).

В XVIII веке феодальным правом занимался и знаменитый Потье, а Франсуа Буржон требовал уже унификации французского права («Droit commun de la France et de la coutume de Paris, réduite en principes», 1747).

Остальные значительные февдисты XVIII в.:
 Boucher Argis («Code rural», 1774),
 Bourdot de Richebourg («Nouveau Coutumier général», 1724),
 Boutaric («Traité d. droits seigneuriaux», 1758),
 Hervé («Théorie des matières féodales et censuelles», 1785—87),
 Prudhomme («Traité des droits appartenons aux seigneurs», 1781),
 Renauldon («Dictionnaire des fiefs et des droits seigneuriaux», 1765) и «Traité hist. et prat. des droits seigneuriaux», 1765).

См. также 
 Легисты

Примечания

Литература 
 Bardoux, «Les légistes au XVIII siècle» («Revue historique du droit français et étranger», 1858).

Источники 
 
 

Юристы XIII века
Юристы XIV века
Юристы XV века
Юристы XVI века
Юристы XVII века
Юристы XVIII века
Юристы Франции
Феодальное право